Welcome to the Traphouse — перший офіційний мікстейп у кар'єрі репера Young Buck. Гост: DJ Whoo Kid. Реліз потрапив до рейтинґу «20 незабутніх мікстейпів з гостом DJ Whoo Kid, які вам необхідно прослухати» за версією Complex.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2005
Альбоми Young Buck